:Zemljopis
 Sinop (Sinop, Turska) (grčki: Sinope), grad u Turskoj.
 Sinop (pokrajina) pokrajina u Turskoj.
 Sinop (Mato Grosso, Brazil), grad u državi Mato Grosso, u Brazilu.

:Biologija
 Sinop (rod), rod kukaca iz porodice Acrididae.